Гран-при Германии 1974 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 4 августа 1974 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

«Изо-Мальборо» заявила на этап дебютанта Формулы-1 Жака Лаффита. Также в чемпионате дебютировали Ларри Перкинс («Эймон») и Ян Эшли («Токен»). В «Хилл» вернулся восстановившийся после травмы Гай Эдвардс. На тренировках перед Гран-при в тяжёлую аварию попал Хоуден Генли, получивший травму ноги. Квалификацию выиграли два «Феррари», Клей Регаццони лидировал от старта до финиша и одержал победу, а Ники Лауда столкнулся на старте с Шектером и выбыл из гонки. Победа вывела швейцарца в лидеры чемпионата мира.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце